Соревнования по плаванию на 200 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 18 по 19 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 35 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 180–187   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000